

Persone
Frank Hornby – inventore, imprenditore e politico britannico
Fraser Hornby – calciatore scozzese
Lesley Hornby, meglio conosciuta come Twiggy – modella britannica
Nick Hornby – scrittore britannico

Altro
Hornby Railways – azienda di modellismo ferroviario.
Hornby – città neozelandese
Hornby – città (town) della contea di Steuben, New York